Brechnuss steht für:

die Pflanzenart Strychnos nux-vomica, siehe Gewöhnliche Brechnuss
die Pflanzenart Jatropha curcas, siehe Purgiernuss